Napels (stad)
SSC Napoli, een Italiaanse voetbalclub uit Napels
Napoli (muziekgroep), uit Wit-Rusland
Arturo di Napoli, een Italiaanse voetballer

Zie ook
Napels (doorverwijspagina)
Neapolis (doorverwijspagina)